
Termin EFS ima više značenja.

 Enkriptovani fajl sistem, deo mehanizma sigurnosti i autorizacije
 Endijan zaštitni zid (), zaštitni zid otvorenog koda.